Die Communauté de communes Aure Louron ist ein französischer Gemeindeverband mit der Rechtsform einer Communauté de communes im Département Hautes-Pyrénées in der Region Okzitanien. Sie wurde am 26. Dezember 1995 gegründet und umfasst aktuell 46 Gemeinden. Der Verwaltungssitz befindet sich im Ort Arreau. Der Gemeindeverband ist nach den beiden Tälern Aure und Louron (beide Teil des Pays d’Aure; im Mittelalter Teil der Region Armagnac) benannt.

Historische Entwicklung 
Gegründet wurde der Gemeindeverband am 26. Dezember 1995 unter dem Namen Communauté de communes des Véziaux d’Aure. Mit Wirkung vom 1. Januar 2017 übernahm der Gemeindeverband die Mitgliedsgemeinden der aufgelösten Verbände 
 Communauté de communes d’Aure, 
 Communauté de communes Aure 2008, 
 Communauté de communes de la Haute Vallée d’Aure und 
 Communauté de communes Vallée du Louron. 
Gleichzeitig erfolgte der Namenswechsel von Communauté de communes des Véziaux d’Aure zu Communauté de communes Aure Louron.

Mit Wirkung vom 1. Januar 2019 gingen die ehemaligen Gemeinden Beyrède-Jumet und Camous in die Commune nouvelle Beyrède-Jumet-Camous auf. Dadurch verringerte sich die Anzahl der Mitgliedsgemeinden auf 46.

Mitgliedsgemeinden 
Zur Communauté de communes Aure Louron gehören folgende Mitgliedsgemeinden:

Einzelnachweise 

Aure Louron
Gegründet 1995